Vingt-Deux-Août ou XXII-Août ou 22-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

22 août :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Belgique,
 Le , au début de la Première Guerre mondiale : 
 Combats à Virton, dans la province de Luxembourg, épisode de la bataille de Longwy-Neufchâteau.
 Combats à Rossignol et Bellefontaine sur la commune de Tintigny, dans la province de Luxembourg.
 Bataille de Charleroi, dans la province de Hainaut.
 Massacre de Tamines, actuelle section de la commune de Sambreville, dans la province de Hainaut.
 Bataille de Collarmont à Carnières, actuelle section de la commune de Morlanwelz, dans la province de Hainaut.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

En France,
 Le  : 
 Incendie de Guillaumes dans ce qui deviendra les Alpes-Maritimes.
 Le , vers le début de la Première Guerre mondiale, à la fin de la bataille des Frontières.
 Batailles de Baslieux, de Mercy-le-Haut, de Longwy  en Meurthe-et-Moselle, et autres épisodes de la bataille des Ardennes.
 Autres lieux : événements non connus, 
 Le , vers la fin de la Seconde Guerre mondiale : 
 Libération de Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.
 Libération de Villers-sur-Mer, Deauville et Auberville, dans le Calvados, par la brigade Piron.
 Libération de Bois-le-Roi dans l'Eure, par le  d'infanterie US.
 Explosion d'un train de munitions et libération de Saint-Gilles dans le Gard.
 Libération de Béziers et du Biterrois, dont Maraussan, Portiragnes, Valras-Plage, dans l'Hérault.
 Libération d'Échirolles et combats du  à L'Isle-d'Abeau, dans l'Isère.
 Le  : 
 Date du décret par lequel, Nissan prend le nom de Nissan-lez-Enserune, dans l'Hérault.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 22 de Agosto » ou « Veintidos de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 22 de Agosto », dans la délégation Gustavo A. Madero de l'entité fédérale Ville de Mexico (CDMX).

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
22